Magnus Bøe Kim (kor. 김마그너스, ur. 21 lipca 1998) – norwesko-koreański biegacz narciarski i biathlonista, trzykrotny medalista igrzysk olimpijskich młodzieży oraz dwukrotny wicemistrz świata juniorów w biegach.

Kariera 
Ojciec Kima jest Norwegiem, natomiast matka pochodzi z Korei Południowej. Startując w Norwegii używa nazwiska Magnus Bøe. Pierwsze sukcesy osiągnął w pierwszej połowie lutego 2016 roku, startując na igrzyskach olimpijskich młodzieży w Lillehammer. W swoim pierwszym starcie zwyciężył w crossie, zdobywając tym samym pierwszy w historii złoty medal olimpijski w biegach dla Korei Południowej. W kolejnych startach był też między innymi drugi za Norwegiem Thomasem Hellandem Larsenem w sprincie oraz pierwszy w biegu na 10 km stylem dowolnym. Dwa tygodnie później wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Râșnovie, gdzie zdobył srebrne medale w sprincie i biegu na 10 km techniką klasyczną. W Pucharze Świata zadebiutował 5 grudnia 2015 roku w Lillehammer, gdzie uplasował się na 66. miejscu w biegu łączonym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 7 marca 2018 w norweskim Drammen, gdzie w sprincie techniką klasyczną zajął 19. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Kim nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Południowokoreańscy biegacze narciarscy
Południowokoreańscy biathloniści
Urodzeni w 1998
Ludzie urodzeni w Pusan